Weihnachtsglocken bezeichnet:

 Weihnachtsglocken 1914, deutsches Stummfilmkriegsdrama aus dem Jahre 1914 von Franz Hofer
 Ich hörte die Glocken am Weihnachtstag / Ich hörte die Weihnachtsglocken, siehe I Heard the Bells on Christmas Day
Siehe auch:
 Weihnachtsglocke